Saint-Rambert
 Saint-Rambert-d'Albon
 Kanton Saint-Rambert-en-Bugey
 Kanton Saint-Just-Saint-Rambert
 Saint-Rambert-en-Bugey
 Saint-Just-Saint-Rambert
 Station Saint-Rambert-d'Albon
 Station Saint-Rambert-en-Bugey
 Rambert (heilige), Frans martelaar, overleden 1 juli 680